Абарис (Абарид, ) — в древнегреческой мифологии прорицатель и жрец Аполлона. Выходец из Скифии или страны гипербореев. Согласно легенде обходился без пищи и летал на волшебной стреле, подаренной ему Аполлоном.

Обошёл всю Грецию, одним только словом исцелял болезни, слагал всякого рода освятительные и очистительные заговоры, жил, не принимая пищи, прекратил свирепствовавшую в Спарте чуму и построил храм Коры Спасительницы (Персефоны) Κόρη σωτείρα.

Пифагорейцы называли Абариса «Воздухошествующим». Упоминания данного мифического героя есть у Геродота, Платона, Диодора Сицилийского.

В искусстве 
 Шведская группа Therion посвятила Абарису песню «An Arrow From the Sun» на альбоме Lemuria (2004); «The Wand of Abaris» и «The Falling Stone» на альбоме Gothic Kabbalah (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Воздухошествующий Абарис

Герои древнегреческих мифов
Скифия и Кавказ в древнегреческой мифологии